

События

Римская республика 
 Консулы: Гай Лициний Гета (плебей) и Квинт Фабий Максим Эбурн (патриций); квестор: Марк Сергий Сил; монетные триумвиры: Марк Калидий и Марк Сергий Сил.
 В Нумидии Югурта начинает войну с Адгербалом.

Азия 

 Умирает царь Египта Птолемей VIII Эвергет, по его завещанию власть переходит к его жене Клеопатре III и тому из сыновей, которого она выберет. Клеопатра хочет передать престол Александру, но под давлением народа провозглашает царём Птолемея Лафура.
 Согласно завещанию Птолемея VIII правителем Киренаики становится Птолемей Апион (сын Птолемея VIII от наложницы).
 В государство Селевкидов возвращается из изгнания Антиох IX Кизикский, он заявляет свои права на престол и начинает войну за трон против своего двоюродного брата Антиоха VIII.
 Царь Каппадокии Ариарат VI убит каппадокийским аристократом Гордием (вероятно, по приказу понтийского царя Митридата VI). Царём Каппадокии становится малолетний Ариарат VII, регентом при нём становится его мать Лаодика.

Родились 
 Марк Теренций Варрон — римский писатель, учёный-энциклопедист.
 Марк Теренций Варрон Лукулл — консул 73 года до н. э., брат Луция Лициния Лукулла.

Скончались 
 28 июня — Птолемей VIII Эвергет, царь Египта;
 Клеопатра II — царица Египта;
 Ариарат VI — правитель Каппадокии.

См. также

Примечание